Itapecericano – abitanti di Itapecerica da Serra
Itapecericano – abitanti di Itapecerica